Max Frisch
Ragnar Anton Kittil Frisch
Karl Ritter von Frisch
13977 Frisch

Desambiguações de sobrenomes